Meriläinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1887-1942), homme politique finlandais
Heikki Meriläinen (1847-1939), écrivain et folkloriste finlandais
 (1889-1963), homme politique finlandais
 (né en 1927), skieur et militaire finlandiais
 (1886-1926), homme politique finlandais
 (née en 1975), femme politique finlandaise
 (1930-2004), compositeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois